Вишнёвое () – село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Село расположено примерно в 6 км к северо-востоку от центра города Бахмач. В 8 км севернее села проходит автодорога . Ближайшие сельские населённые пункты — сёла Халимоново, Городище и Шумин.

Население составляет 97 жителей (2006 год). Плотность населения — 1 901,96 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1932 году.

Средняя высота населённого пункта — 140 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Вишнёвое на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района
Переименованные населённые пункты Украины